Come erba pepe, erba pepina o erba peperina sono note alcune piante:
Lepidium latifolium
Polygonum hydropiper
Spiraea filipendula